Le tournoi de squash Al-Ahram International masculin 2000 est l'édition 2000 du tournoi Al-Ahram International qui se déroule devant les pyramides de Gizeh du 20 au . Peter Nicol remporte le titre en battant l'idole locale Ahmed Barada en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Articles connexes 
 Al-Ahram International féminin 2000
 Al-Ahram International

masculin 2000
PSA World Series 2000
Sport en Égypte en 2000
Sport en août 2000